Cercasi un milione (The Missing Million) – romanzo di Edgar Wallace del 1923
 The Missing Million – film del 1942 diretto da Philip Brandon